Слово Господар (діал. ґазда) може посилатися на:

 Господар, або ґазда — той, хто займається господарством (ґаздівством), хто веде господарство (ґаздівство).
 Господар — те саме, що власник.
 Господар — в переносному значенні: повновладний розпорядник.
 Господар — глава сім'ї, господарства (Господар з господинею).
 Госпо́дар — слов'янський титул правителя, який використовувався монархами Східної Європи — правителями Русі-України, Литви, Московії, Волощини і Молдавії.

Твори:
 «Господар» — фантастичний роман-антиутопія Галини Пагутяк;
 «Камінний господар» — п'єса Лесі Українки;
 «Камінний господар» — екранізація, 1971 року, однойменної п'єси.
 «Господар» — радянський художній фільм, знятий Михайлом Єршовим в 1970 році.

Інше:
 Мінерал-господар — мінерал, який містить включення.
 Господар (хімія) — молекула, яка утворює комплекси з іншими сполуками, надаючи їм місце у порожнинах своєї структури.

Примітки